Beschreikraut ist eine Bezeichnung für folgende Pflanzenarten:

 Aufrechter Ziest (Stachys recta),
 Breitblättriger Hohlzahn (Galeopsis ladanum).